Райккюла — волость, находящаяся в уезде Рапламаа, Эстония. 
 Райккюла — деревня в муниципалитете Райккюла, Эстония.